2 bergpassen
 Grote Sint-Bernhardpas, door de Valais Alpen tussen Martigny in Zwitserland en Aosta in Italië
 Kleine Sint-Bernhardpas, tussen Bourg St Maurice in Frankrijk en Courmayeur in Italië

Zie ook
 San Bernardinopas, in de Zwitserse Alpen tussen Thusis en Bellinzona